Vörös sapkás szektáknak nevezik a tibeti buddhizmus négy iskolája közül a három legrégebbit. Egyesek csupán a legöregebb szektát, a nyingma iskolát tekintik vörös sapkásnak. Ezekben az iskolákban a szerzetesek vörös fejfedőt viselnek hivatalos eseményekkor. A három iskola:

nyingma,
szakja,
kagyü.

A tibeti buddhizmus negyedik iskolája, a gelug az egyedüli sárga sapkás szekta. A gelug sapka színét Congkapa változtatta meg. A tibeti szóhagyomány szerint eredetileg Indiában a szertartásokkor használt sapka színe sárga volt, a fegyelem színe, a föld szimbóluma, illetve a talapzaté, amelyből minden jó születik. Ezt a színt azonban felváltotta a vörös, a tűz és a győzelem színe, amikor a hinduk egyre több vitát nyertek a buddhistákkal szemben. A sapka színének megváltoztatása varázslatos módon működött, így megtartották ezt a színt a szerzetesek. A 14. században Congkapa úgy érezte, hogy Tibetben nem a nyílt vitázás veszélyezteti a buddhizmust, sokkal inkább a tibeti gyakorlók lustasága és a fegyelmetlensége. Ezért visszaváltoztatta a sapka színét sárgára, visszahozva ezzel a föld elemet és a biztos talapzatot.

A reformált sárga sapkás gelugpa a mahájána buddhizmus tanaihoz, míg a hagyományokhoz jobban ragaszkodó vörös sapkás szekták a hínajánához állnak közelebb.

Régi és új időszak
A tibeti buddhista iskolákat történelmi időszakok alapján is fel szokták osztani. Ez alapján az egyetlen régi iskola a 8. században alapított nyingmapa. A többi (kagyü, szakja, kadam, gelug és dzsonang) iskola újnak számít, amelyet úgy neveznek, hogy szarma.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek
Sárga sapkás szekta

Tibeti buddhizmus
Buddhista iskolák